Films:
Sunshine (1973), een Amerikaanse televisiefilm
Sunshine (1999), een romantisch drama
Sunshine (2007), een sciencefictionfilm

Plaatsen:
Sunshine (Victoria), een voorstad van Melbourne, Australië

Muziek:
Sunshine (The Cats), een nummer van The Cats van het album Home uit 1973
Sunshine (Ginger Ninja), een single van Ginger Ninja van het album Wicked map uit 2010
 Sunshine (OneRepublic), een single van OneRepublic uit 2021